Die BGL Ligue 2011/12 war die 98. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga für Männer. Die Saison begann am 5. August 2011 und endete mit der 26. und letzten Runde am 13. Mai 2012.

Der F91 Düdelingen konnte den Titel erfolgreich verteidigen, und qualifizierte sich damit zur Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League 2012/13. Die Vereine Jeunesse Esch, CS Grevenmacher und FC Differdingen 03 sind wegen ihrer Ergebnisse in der Meisterschaft und im Cup in der Europa League antrittsberechtigt.

Am anderen Ende der Tabelle stiegen der US Hostert und der US Rumelange nach nur einer Saison in der höchsten Liga wieder ab. Auch der zwölftplatzierte Swift Hesperingen musste absteigen, nachdem er das Playoffspiel gegen den dritten der zweiten Liga, den FC Wiltz 71, mit 2:6 klar verloren hatte.

Abschlusstabelle

Relegation 
In der Relegation konnte sich der drittplatzierte Zweitligist FC Wiltz 71 gegen den Swift Hesperange mit 6:2 durchsetzten, und kehrte damit nach nur einer Saison wieder in die höchste Spielklasse zurück:

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf kicker.de
 Torschützenliste

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12